Поповкино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Самотовинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Самотовинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 3 км, до центра муниципального образования Новатора — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Онбово, Ишутино, Красное Поле.

По переписи 2002 года население — 45 человек (22 мужчины, 23 женщины). Преобладающая национальность — русские (91 %).

Примечания

Ссылки 
 Поповкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района